Don't Give Up – singolo dei Rockets del 1986, dall'album One Way
Don't Give Up – singolo di Peter Gabriel e Kate Bush del 1987, dall'album So
Don't Give Up – versione dei The Midway State e Lady Gaga
 Don't Give Up – traccia dell'album Pride dei White Lion del 1987
 Don't Give Up – traccia dell'album Rainmaker dei Fair Warning del 1995
Don't Give Up – singolo di Chicane feat. Bryan Adams del 2000
Don't Give Up – singolo di Eagle-Eye Cherry del 2003, dall'album Sub Rosa
 Don't Give Up – singolo delle Noisettes del 2006, dall'album What's the Time Mr. Wolf?, presente anche nella colonna sonora di FIFA 08
Don't Give Up – singolo di Kevin Rudolf del 2012, theme song di SummerSlam 2012